A Casa é Minha é uma série de comédia da TVI, composta por 20 episódios. A série foi produzida em 2011 mas manteve-se cerca de cinco anos na gaveta, estreando apenas a 28 de março de 2016, emitindo apenas 10 episódios. Provavelmente a aposta na série foi devida ao falecimento do protagonista, Nicolau Breyner, a 14 de março de 2016, duas semanas antes da estreia da série. Em Julho do mesmo ano a série regressou à antena mas desta vez aos domingos de manhã, terminando no dia 4 de setembro.

A partir de dezembro de 2019 é reposta ao fim da noite na TVI.

Elenco 
 António Machado - Simão
 Maria João Abreu - Estrela
 Tiago Delfino - Rúben 
 José Raposo - Jaime
 Rita Salema - Maria Luísa
 Nicolau Breyner (†) - Custódio

(†) Actor falecido

Elenco adicional:
 Luís Mascarenhas - Saraiva
Participações especiais:
 Fernando Ferrão - Celso
 Almeno Gonçalves - cliente
 João Craveiro - cliente de Maria Luísa
 João Maria Pinto - Leandro
 Mouzinho Larguinho - cliente
 Sandra B. - Marlene Palhais
 Márcia Leal - Sofia
 Heitor Lourenço - Eric Campos
 Mané Ribeiro - Rosa
 Tiago Teotónio Pereira - Orlando
 Carlos Areia - chefe
 José Eduardo - Afonso Cáceres
 Daniel Garcia 
 João Mais - cliente do café
 Pedro Matos - cliente do café
 Joaquim Nicolau
 Nuno Pardal - António
 Vítor Pinto - Leonel 
 Carla Salgueiro - Simone
 Luís Afonso - cliente gordo

Lista de episódios

Ligações externas 

 

Sitcoms da TVI
Séries de televisão de comédia
2016 na televisão em Portugal